Jaume Bonet Serrano, entrenador de futbol català
 Jaume Bonet i Moll, ex-mestre i jubilat mallorquí, conegut per la vaga de fam en contra de la política lingüística del PP a les Illes.
 Jaume Bonet (poeta) poeta dels segles  i .